Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого ведёт свою историю от Императорского Харьковского университета, который был основан 5 (18 ноября) 1804 года распоряжением Александра I. В Харьковском императорском университете было создано отделение моральных и политических наук, которое в 1835 году было преобразовано в юридический факультет. В 1919 году вуз был ликвидирован, а юридический факультет был передан новосозданному Харьковскому институту народного хозяйства и стал называться правовым факультетом (также употреблялись названия: правовое отделение и юридический факультет). 23 июля 1930 года Харьковский институт народного хозяйства был реорганизован, и в числе созданных на его основе вузов был Харьковский институт советского строительства и права, а в июне 1933 года этот вуз был переименован во Всесоюзный коммунистический институт советского строительства и права. 1 июля 1937 года вуз был вновь реорганизован и стал называться Харьковский юридический институт. Следующая реорганизация вуза произошла 20 марта 1991 года, когда он был переименован в Украинскую государственную юридическую академию, но уже 30 марта 1995 года указом Президента Украины Леонида Кучмы вуз получил название Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. 8 декабря 2010 года в вузе прошла последняя реорганизация в результате чего он стал называться Национальный университет «Юридическая академия имени Ярослава Мудрого», а 4 декабря 2013 года он был переименован в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

Императорский Харьковский университет и Харьковский институт народного хозяйства возглавляли ректоры, в период с 1930 по 1961 вуз руководители вуза занимали должность директора, и начиная с 1961 года вузом вновь руководят ректоры. Не смотря на то, что вуз ведёт свою историю с 1804 года, в источниках в списки ректоров включаться руководители вуза лишь, с 1920 года.

Список 

Во время ректорства Василия Маслова — в 1963—1964 годах исполняющим обязанности ректора был кандидат юридических наук Анатолий Иосифович Рогожин (1923—2000). После смерти Маслова летом 1987 года и до избрания ректором Василия Тация, некоторое время исполняющим обязанности ректора был кандидат юридических наук, профессор Владимир Владимирович Сташис(1925—2011).

См. также 
 Список заслуженных профессоров Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Списки ректоров
Списки:СССР
Списки:Украина